Verfeil puede referirse a: 

 Verfeil, comuna francesa situada en Alto Garona; o
 Verfeil, comuna francesa situada en Tarn y Garona.